Béla Lukács kan syfta på:

 Béla Lukács (1847–1901), ungersk politiker
 Béla Lukács (född 1947), ungersk fysiker